

Patronyme 

 Charles Cary Rumsey (1879-1922), sculpteur américain et un joueur polo ;
 David Rumsey (1810-1883), homme politique américain ;
 David Rumsey (1944-), collectionneur de cartes américain ;
 Howard Rumsey (1917-), contrebassiste de jazz américain.

Toponyme 

 Rumsey, hameau en Alberta, Canada ;
 Rumsey, census-designated place de Californie.

Autre 
 (4154) Rumsey, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes